Кэпшоу — фамилия. Известные носители:
 Кэпшоу, Джессика
 Кэпшоу, Кейт